Split Island kan syfta på:

Geografi

Falklandsöarna 

 Split Island, Beaver Island group, ö, 
 Split Island, King George Bay, ö,

Kanada 

 Split Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar